Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1971 — сезон футбольного клубу «Дніпро», у якому було здобуто золоті медалі Першої ліги СРСР.

Склад команди

Перша ліга

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1971